Tabaka est un nom de famille porté par :

 Benoît Tabaka (1978-), lobbyiste français
 Maija Tabaka (1939-), peintre lettonne